Persée tenant la tête de Méduse est un thème courant de la sculpture et de la peinture. Cet épisode suit la décapitation de Méduse par Persée.
 une sculpture par Benvenuto Cellini : Persée tenant la tête de Méduse, 1554.
 une sculpture par Antonio Canova : Persée tenant la tête de Méduse, 1804-1806.

Mythologie grecque dans l'art et la culture